est une expression anglaise signifiant « se lever ». Elle peut faire référence à :

Cinéma et téléfilm 

 , film japonais de  sorti en 2003 ;
 , téléfilm sud-coréen de  diffusée le  sur .

Musique

Album 

 , album d' sorti en 1988 ;
 Get Up, album de Bryan Adams sorti le  ;

 Get Up!, album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 Get Up and Jump
 Get Up with It
 Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine